Luksemburgowie (, , ) – dynastia panująca od 1070 w hrabstwie Limburgii, a od 1247 w hrabstwie Luksemburga.

W XIV wieku dzięki wyborowi Henryka VII na tron cesarski Luksemburgowie szybko zrobili wielką karierę zasiadając kolejno na tronach w Czechach (1310), w Brandenburgii (1373–1415), na Węgrzech (1387) oraz w Rzeszy jako królowie Niemiec i cesarze rzymscy (z przerwami od 1308 do 1437). Byli też: hrabiami Luksemburga w latach 1281–1411, hrabiami Tyrolu – 1335–1341, margrabiami Moraw – 1355–1405, książętami na Zgorzelcu – 1377–1396, Panami Nowej Marchii – 1378–1396.

Linia cesarsko-królewska wymarła na córce Zygmunta Luksemburskiego (cesarz zmarł w 1437) – Elżbiecie, żonie Albrechta II Habsburga. Przez to małżeństwo schedę po Luksemburgach objęli Habsburgowie.

Drzewo genealogiczne

Zobacz też 
 Habsburgowie
 Luksemburg
 Przemyślidzi
 Wittelsbachowie

Bibliografia 
 Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia, cz. 2: Tablice, Warszawa 1959, tabl. 46.

Linki zewnętrzne 
  

 
Drzewa genealogiczne